Saco de boxe
Saco escrotal – também chamado de escroto, uma porção do corpo humano que armazena os testículos
Saco plástico – um objeto usado para carregar pequenas quantidades de mercadores ou depositar lixo
Saco (acidente geográfico)

Localidades

Saco (bairro de Magé)
Morro do Saco
Praia do Saco

Saco (Montana)
Saco (Maine)

Ver também
 Sacco (desambiguação)
Desambiguação
Desambiguações de topônimos